Вайн — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Wine — альтернативная свободная реализация (эмуляционная среда) Windows API для UNIX-подобных операционных систем.
  — невключённая территория в Теннесси, США.

Фамилия 
 Вайн, Теодор Шервин (1928—2007) — американский философ, раввин, основатель движения гуманистического или секулярного иудаизма.
 Вайн, Уильям Эдви (1873—1949) — английский библеист, специалист по греческому языку, теолог и писатель.
 Приор, Вильям Вайн — датский генерал-майор, верховный главнокомандующий Датских вооружённых сил с 1939 по 1941 годы.
 Вайн, Хорст (1941—2016) — немецкий хоккеист на траве, тренер по хоккею на траве и футболу.